ТОД — многозначная аббревиатура:
 ТОД — туберкулёз органов дыхания
 ТОД — Тульская областная дума
 ТОД — Томская областная дума

См. также 
 Тод
 
  — аббревиатура латиницей